

Palacios 
 Palacio del Marqués de Huarte (Tudela) en Navarra, sede de la Biblioteca municipal Yanguas y Miranda y del Archivo Municipal de Tudela.
 Palacio de los Condes de Peñalba en Valencia, también llamado Palacio del Marqués de Huarte.
 Palacio de Huarte en Zaragoza, también conocido como Casa Frías, por ser propiedad de Mariano Frías-Salazar, marqués de Huarte. Es la sede del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.